Nematopogon — род бабочек из семейства длинноусых молей (Adelidae).

Описание 
Передние крылья однотонные, от светло-жёлтых до серо-коричневых, часто тонким сетчатым рисунком и светлым торнальным пятном; металлических тонов в окраске нет. На задних крыльях M1 и M2 на общем столбе или выходят из одной точки.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Длинноусые моли
Роды чешуекрылых